Ursini  –  tribù di ragni della famiglia degli Araneidae
Ursini  – frazione di Caulonia (RC)